ХК «Витебск» () — белорусский клуб по хоккею с шайбой из города Витебска.

28 августа 2022 года "Витебск" обыграл "Гомель" в финальном матче и впервые в истории завоевал Кубок Салея.

Достижения  
 Кубок Беларуси:
 Обладатель (1х ): 2022

Лучшее достижение - 5-е место в ЧБ 2000/01, 2001/02 годов. 
В сезоне 2009/2010 команда заняла 8-е место. 
В плей-офф в 1/4 финала уступила минской "Юности", которая и выиграла чемпионат.

Тренерский штаб 
 Главный тренер   Юпатов Роман Антонович (19.01.1987)
 Тренер Гришанов Павел Владимирович (08.06.1986)
 Тренер по вратарям Бондаренко Сергей Николаевич (09.09.1986)
 Тренер по физической подготовке Гришанов Николай Леонидович (07.04.1960)
 Тренер-врач Борисов Александр Васильевич (10.09.1948)
 Тренер-массажист Кузьмин Виктор Николаевич (04.12.1990)
 Тренер-механик Смолевский Арнольд Анатольевич (02.01.1948)
 Тренер-видеооператор Мурычёв Павел Валерьевич (27.08.1987)
 Пресс-секретарь Дягелева Кристина Андреевна (18.07.1998)
 Начальник команды Богрунов Антон Михайлович (24.12.1984)

Структура 
В структуру клуба входят:
 профессиональная хоккейная команда белорусской экстралиги «Витебск»;
 фарм-клуб основной команды, участвующий в высшей лиге — «Медведи».

История 
ХК «Витебск» был основан в 2000 году. Ранее команда называлась «Химик»-ШВСМ. В чемпионате Белоруссии выступает 21-й раз (2020/21). 
Самая крупная победа — 13:1 (02.12.03 — «Юниор» Минск). 
Самое крупное поражение — 1:16
(29.11.13- «Гомель»).

Состав в сезоне 2020/21 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Арена 
Домашняя арена клуба — Витебский дворец спорта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Витебск»
 Форум болельщиков ХК «Витебск»
 Группа Вконтакте ХК «Витебск»